Neujährchen steht für:
 ein aus Weizenmehl und Hefe bestehendes Neujahrsgebäck
 regional für die Backware Hippe
 einen alten Begriff für Trinkgelder, die Postboten oder die Mitarbeiter der Müllabfuhr erhalten
 das erste Getränk im neuen Jahr in Stammkneipen